Ноэль Арамбулет (, родился 18 мая 1974 года в Фальконе, Венесуэла) — венесуэльский боксёр-профессионал, выступавший в минимальной (Minimumweight) весовой категории. Чемпион мира по версии ВБА (WBA) (1999—2000, 2002—2003). Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 

Боксёры Венесуэлы
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации